Il singolare del torneo di tennis Houston Open 1977, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Adriano Panatta che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 7-6(4), 6(3)-7, 6-1.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (primo turno)

 Ilie Năstase (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Houston Open 1977